Campos do Jordão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campos do Jordão (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Campos do Jordão (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar